Funtek ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Funtek (1862–1932), slowenischer Schriftsteller
 Leo Funtek (1885–1965), slowenischer Violinist und Dirigent
 Sandor Funtek (* 1990), französischer Schauspieler